Сатуку има више значења:

 Сатуку (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Сатуку (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији